Алекса́ндр Ви́кторович Безно́сов () — советский, российский учёный; доктор технических наук, профессор; Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Биография 
Преподавал в Нижегородском техническом университете, профессор кафедры «Атомные и тепловые станции».

Состоял членом комиссии при Губернаторе Нижегородской области по назначению стипендии имени академика Г. Разуваева и проведению ежегодного конкурса и конференций молодых учёных. Член «Ядерного общества России».

Научная деятельность 
Доктор технических наук, профессор.

Основные направления исследований:
 оборудование и технологии инновационных реакторов на быстрых нейтронах, охлаждаемых тяжёлыми жидкометаллическими теплоносителями;
 технологии перспективных термоядерных реакторов;
 технологии жидкометаллических мишенных контуров ускорительно-управляющих систем (электро-ядерных установок).

Являлся заместителем председателя двух специализированных советов по защите докторских диссертаций, соредактором журнала «Ядерная энергетика».

Подготовил 16 кандидатов наук и 12 магистров.

Автор 84 научно-технических работ и 96 авторских свидетельств и изобретений.

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Примечания

Ссылки